E38 oder E 38 steht für:
 BMW E38, ein PKW-Modell
 Europastraße 38, eine Fernstraße von Hluchiw in der Ukraine nach Schymkent in Kasachstan
 HMS E38, ein britisches U-Boot

E38